Абдразяков (вар. Абдрезаков, ) — татарская фамилия.

 Абдразяков Абдулхак Асвянович (1915—1984) — советский государственный деятель.
 Абдрезаков, Али Касимович (1912—1992) — Герой Советского Союза.